argentinski pezo
 čileanski pezo
 dominikanski pezo
 filipinski pezo
 gvatemalski pezo
 kolumbijski pezo
 kostarikanski pezo
 kubanski pezo
 kubanski konvertibilni pezo
 meksički pezo
 paragvajski pezo
 urugvajski pezo

Pezo je novčana jedinica više bivših španjolskih kolonija. Riječ pezo dolazi od španjolske riječi "peso" što znači "težina".

Valute